Željko Poljak (košarkaš), hrvatski košarkaš, bivši jugoslavenski reprezentativac
 Željko Poljak (liječnik), hrvatski liječnik i planinar, dugogodišnji glavni urednik časopisa Hrvatski planinar